Еней:

 Еней — название башкирского племени.
 Еней, Евгений Евгеньевич (1890—1971) — советский художник кино, народный художник СССР.
 Еней, Эмерик (род. 1937) — румынский футболист и тренер. 
 Дюлай-Дрымбэ-Еней, Иляна (род. 1946) — румынская фехтовальщица венгерского происхождения.